Biologie
 Meerling - tegelijk geboren kinderen van één moeder, waaronder:
Eeneiige tweeling - genetisch gelijke tweeling
Twee-eiige tweeling - genetisch ongelijke tweeling
Siamese tweeling - samengegroeide tweeling
 Tweelingsoorten - twee soorten (vogels), die uiterlijk sterk op elkaar lijken, maar in zang en in roep duidelijk verschillen
Materiaalkunde
 Tweeling (materiaalkunde) - een gespiegeld kristalrooster in een metaal, aan weerszijden van een korrelgrens
Astronomie
 Tweelingen (sterrenbeeld) - Gemini, een sterrenbeeld
Astrologie
 Tweelingen (astrologie) - een astrologisch teken van de dierenriem
Literatuur en film
 De Tweeling - een boek van Tessa de Loo
 De Tweeling (film) - een Nederlandse speelfilm naar het boek van Tessa de Loo
 De Tweelingentrilogie - 3 romans van Ágota Kristóf
Architectuur
 De Tweeling - een gebouwencomplex in Amsterdam, voordat het in 2018 de naam 2Amsterdam kreeg
Geografie
 Tweeling (Zuid-Afrika) - plaats in Zuid-Afrika
 Tweelingstad, een stadsdeel van Harderwijk
Natuurkunde
 De tweelingparadox, een gedachte-experiment in de speciale relativiteitstheorie